Bitwa pod Termopilami (480 p.n.e.) – bitwa pomiędzy wojskami greckimi i perskimi w czasie II wojny perskiej
 Bitwa pod Termopilami (191 p.n.e.) – bitwa pomiędzy wojskami Republiki Rzymskiej i Imperium Seleudzkiego
 Bitwa pod Termopilami (1941) –  bitwa II wojny światowej z czasu niemieckiej inwazji na Grecję